Horáková est un patronyme porté par : 
 Jarmila Horáková (1904-1928), actrice tchécoslovaque ; 
  (1959- ), chanteuse et actrice ; 
 Milada Horáková (1901-1950), femme politique tchécoslovaque, députée socialiste, condamnée à mort après un procès pour haute trahison et conspiration ;
  (1973- ), une femme politique tchèque.